Скацел — фамилия. Известные носители:
 Скацел, Рудольф (род. 1979) — чешский футболист, полузащитник клуба «Млада-Болеслав».
 Скацел, Ян (1922—1989) — чешский поэт, прозаик, переводчик, автор книг для детей.